Phantom Rider est un personnage de Marvel ;
 The Phantom Rider (film, 1929) est un film américain de J. P. McGowan réalisé en 1929 ;
 The Phantom Rider (film, 1936) est un serial américain de Ray Taylor réalisé en 1936 ;
 The Phantom Rider (film, 1946) est un serial américain de Spencer Gordon Bennet et Fred C. Brannon réalisé en 1946.